Els arqueògnats (Archaeognatha, del grec archaeos, "antic" i gnathos, "mandíbula") són un primitiu ordre d'insectes mancats d'ales (Apterygota*), ectognats (amb peces bucals externes), de forma allargada, amb tres cercs ("cues") en l'extremitat de l'abdomen i el cos cobert per escates amb reflexos metàl·lics, d'on es deriva el seu nom comú. S'han descrit unes 350 espècies. Són un dels grups d'insectes que menys canvis evolutius ha sofert des de la seva aparició en el Devonià, fa 390 milions d'anys.

Segons les classificacions actuals, els antics ordres Monura i Microcoryphia s'han d'agrupar en l'ordre Archaeognatha, com mostra el següent cladograma:

Referències